2 miejscowości w Polsce: 
 Tułkowice – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa 
 Tułkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Wilczyce
1 miejscowość na Ukrainie: 
 Tułkowice – wieś na Ukrainie w rejonie mościskim obwodu lwowskiego.